Bloor steht für
Louise Bloor (* 1985), britische Sprinterin
Bloor-Passage, Meerenge in Antarktika
 Bloor Street, Straße in Toronto
Bloor Reef, Riff vor Südgeorgien

Bloor ist der Familienname von:
 David Bloor (* 1942), britischer Soziologe
 James Bloor (* 1998), britischer Schauspieler

Siehe auch:
Bloor-Danforth-Linie 
One Bloor (Gebäude)
Two Bloor West
 Blur